Vaterländisches Archiv steht für folgende Zeitschriften:

 Vaterländisches Archiv oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannover, wie es war und ist, 1819 bis 1821
 Neues vaterländisches Archiv oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannover und des Herzogthums Braunschweig, 1822 bis 1832
 Vaterländisches Archiv für Wissenschaft, Kunst, Industrie und Agrikultur oder Preußische Provinzial-Blätter, 1835 bis 1842
 Vaterländisches Archiv des Historischen Vereins für Niedersachsen, 1835 bis 1846
 Vaterländisches Archiv für das Herzogthum Lauenburg, 1857 bis 1863